Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1940 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 20 janvier 1940. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne et Colin Long battent Nell Hall Hopman et Harry Hopman en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1940
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1940 en Australie
Compétition de tennis à Sydney